«Ах, принцесса!» — советский мультипликационный фильм.
По мотивам узбекских народных сказок. Звучат стихи Омара Хайама, Алишера Навои, Низами, Бабура и других поэтов.

Сюжет 
Бродячий поэт влюбился в принцессу, дочь калифа. Народу объявили: «Кто исполнит волю великого калифа, получит принцессу в жёны и полцарства в придачу!» Калиф изрёк: «Повелеваю: свирепого дракона схватить!» Множество витязей ринулись выполнить приказ калифа, чтобы получить полцарства. Но дракон выдохнул на них огонь, и витязи отступили. А поэт стал читать дракону стихи о любви. Дракон растрогался, заплакал и пошёл вслед за поэтом. Калиф произнёс другой приказ: «Старую ведьму Засуху уничтожить!» Поэт заворожил ведьму стихами, она также заплакала и пошла за поэтом. Калиф прокричал новый приказ: «Хозяина гор Дива привести!» Див послушал стихи поэта, заплакал и пошёл за поэтом, повторяя: «Ах, принцесса!». Но калиф не хотел отдавать свою дочь, тогда Див засыпал его драгоценными камнями, а калиф кричал: «Ещё!» Принцесса выбралась из башни, и поэт увёз её на ослике вдаль.

Создатели 
 Автор сценария: Анна Арбатова
 Режиссёр: Юлиан Калишер
 Художники постановщики: Людмила Танасенко, Елена Зеленина
 Оператор: Леонард Кольвинковский
 Композитор: Владимир Назаров
 Звукооператор: Олег Соломонов
 Роли озвучивали: Альберт Филозов, Марина Левтова
 Художники-мультипликаторы: Фазиль Гасанов, Ольга Дегтярёва, Борис Савин
 Художники живописцы: Е. Лопатникова, Е. Егорычева
 Монтажер: С. Симухина
 Редактор: Алиса Феодориди
 Директор: Игорь Гелашвили
 Создатели приведены по титрам мультфильма.

Ссылки 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Кукольные мультфильмы СССР 1987 года
Короткометражные мультфильмы СССР 1987 года
Мультипликационные телефильмы СССР
Мультфильмы ТО «Экран»
Мультфильмы Юлиана Калишера
Мультфильмы по узбекским сказкам